Tindaria är ett släkte av musslor. Tindaria ingår i familjen tandmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tandmusslor
Tindaria